El National Invitation Tournament 1964 fue la vigésimo séptima edición del National Invitation Tournament. La disputaron doce equipos, celebrándose la competición en el Madison Square Garden de Nueva York. El ganador fue la Universidad Bradley, que lograba su tercer título en esta competición.

Equipos

Fase final 
Cuadro final de resultados.

Referencias

Véase también 
Torneo de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA de 1964

Enlaces externos 
Resultados del NIT (años 1960)

Baloncesto en 1964
National Invitation Tournament